Alexis Ruano Delgado – ex calciatore spagnolo, difensore
 Ángel Domingo López Ruano – ex calciatore spagnolo, difensore
 Enrique Ruano – antifascista spagnolo
 Rafael Ruano – cestista spagnolo
 Virginia Ruano Pascual – ex tennista spagnola